Ел Секрето има више значења:

 Ел Секрето (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Секрето (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Секрето (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику